San Mauro peut désigner:
 San Mauro Castelverde, commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile en Italie
 San Mauro Cilento, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie
 San Mauro Forte, commune italienne de la province de Matera dans la région Basilicate en Italie
 San Mauro la Bruca, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie
 San Mauro Marchesato, commune italienne de la province de Crotone dans la région Calabre en Italie
 San Mauro Pascoli, commune italienne de la province de Crotone dans la région Calabre en Italie
 San Mauro di Saline, commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie en Italie
 San Mauro Torinese, ville italienne de 18 925 habitants de la ville métropolitaine de Turin, Piémont